Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1962 года (известен также как Шотландский кубок 1962, ) — четвёртый розыгрыш чемпионатов мира. Прошёл в шотландских городах Эр, Керколди, Эдинбург и Перт с 21 по 30 марта. В четвёртый раз чемпионом стала сборная Канады.

Впервые в чемпионате мира участвовала сборная Швеции.

Формат соревнований 
В третьем чемпионате мира принимали участия четыре команды — сборные Канады, США, Швеции и Шотландии. Турнир проходил по круговой системе в два круга всего из 6 туров.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Турнир

Групповой этап

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Видео:
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Международные спортивные соревнования в Эдинбурге
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Спорт в Шотландии в 1962 году
Чемпионаты мира в Шотландии
Март 1962 года